Муэ́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (кантон Нёви-Сен-Сепюлькр).

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 150 км на юг от Орлеана, 28 км на юг от Шатору.

Население 
Население — 243 человека (2007).

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Морис, XII век
 Замок Лиманже ()

Примечания

Ссылки 
 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini